Агудус-ду-Сул () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Агломерация Куритиба. Входит в экономико-статистический микрорегион Риу-Негру. Население составляет 8067 человек на 2006 год. Занимает площадь 192,228 км². Плотность населения — 42,0 чел./км².

История 
Город основан 18 ноября 1961 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 43.432.196,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5.655,97 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,712 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cfb- Subtropical úmido.

Муниципалитеты штата Парана